Le mot Coveney désigne notamment :

Patronyme 

 Michael Coveney, né le , un critique de cinéma britannique ;
 Simon Coveney, né le  à Cork, un homme politique irlandais.

Toponyme 

 Coveney, village anglais situé dans le Cambridgeshire.